Радама:

 Радама I (около 1793—1828) — первый король Мадагаскара
 Радама II (1829—1863) — король Имерины